Arvada (Colorado)
 Arvada (Wyoming)